Göran Lindblad kan syfta på:

 Göran Lindblad (litteraturvetare) (1894–1930), svensk litteraturhistoriker och litteraturkritiker
 Göran Lindblad (politiker) (född 1950), svensk politiker